Listă a râurilor din România după lungime
 Listă alfabetică de râuri din România

Liste de râuri din România după județ 
 Lista râurilor din județul Ialomița